Il doppio del torneo di tennis Darmstadt Tennis International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Natela Dzalamidze e Anna Zaja che hanno battuto in finale Hana Birnerová e Karolína Plíšková 7-5, 2-6, [10-6].

Teste di serie 

 Iryna Burjačok /  Veronika Kapšaj (semifinali)
 Hana Birnerová /  Karolína Plíšková (finale)

 Natela Dzalamidze /  Anna Zaja (campionesse)
 Sofija Kovalec /  Anastasіja Vasyl'jeva (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Darmstadt Tennis International 2011